Волновая электростанция (ВЭС) — электростанция, расположенная в водной среде, целью которой является получение электроэнергии из кинетической энергии волн.

Энергетический потенциал волн оценивается в более чем 2 тераватта.

История 
 1799 год — первая заявка на патент волновой мельницы. Заявка подана в Париже, Франция.
 1880–1900 гг. — многочисленные попытки использовать энергию волн для получения электричества.
 1973 год — увеличение интереса к волновой энергии после нефтяного кризиса.
 2008 год —  в Португалии вошла в коммерческую эксплуатацию первая волновая электростанция.

Конструкция  
Основная задача получения электроэнергии из морских волн — преобразование движения вверх-вниз во вращательное, для передачи непосредственно на вал электрогенератора с минимальным количеством промежуточных преобразований, при этом желательно, чтобы большая часть оборудования находилась на суше для простоты обслуживания. 
 Поплавковые — производят энергию благодаря движению плавающего поплавка при поднятии его волной;
 Турбинные — благодаря вращению турбины, приводимой в действие воздухом, вытесняется волной из специальной камеры;
 Гидравлические — благодаря движению гидравлических поршней в конвертерах;

  (колонна колеблющейся воды).

Преимущества и недостатки волновой энергетики 
Существует проблема, связанная с тем, что при создании волновых электростанций штормовые волны гнут и сминают даже стальные лопасти водяных турбин. Поэтому приходится применять методы искусственного снижения мощности, отбираемой от волн.

Преимущества:
 Волновые электростанции могут выполнять роль волногасителей, защищая порты, гавани и берега от разрушения;
 Маломощные волновые электрогенераторы некоторых типов могут устанавливаться на стенках причалов, опорах мостов, уменьшая воздействие волн на них;
 Поскольку удельная мощность волнения на 1-2 порядка превышает удельную мощность ветра, волновая энергетика может оказаться более выгодной, чем ветровая.

Недостатки:
 С точки зрения социально-экономических проблем, волновая энергетика (а точнее некоторые типы генераторов) может привести к вытеснению рыбаков из продуктивных рыбопромышленных районов и может представлять опасность для безопасного плавания.

Эксплуатирующиеся и строящиеся ВЭС

Первая волновая электростанция 
Первая волновая электростанция  была официально открыта португальским министром экономики 23 сентября 2008 года. Расположена в районе Агусадора (Португалия), севернее Порту, на расстоянии 5 километров от берега. Мощность данной электростанции составляет 2,25 МВт, этого хватает для обеспечения электроэнергией примерно 1600 домов.

Проект электростанции принадлежит шотландской компании , которая в 2005 году заключила контракт с португальской энергетической компанией  на строительство волновой электростанции в Португалии, стоимость контракта составила 8 миллионов евро. Первоначально предполагалось, что станция войдёт в эксплуатацию в 2006 году, но развёртывание электростанции произошло на 2 года позже планируемого срока.

В дальнейшем планировалось добавить к трём существующем конвертерам ещё 25, что увеличит мощность электростанции с 2,25 до 21 МВт, такой мощности хватит для обеспечения электроэнергией 15 тыс. домов и снизит выбросы углекислого газа на 60 тыс. тонн в год.

Через два месяца на электростанции возникли неполадки, в результате она была демонтирована.

Устройство и принцип действия
Электростанция состоит из трёх устройств под названием . Это большие плавающие объекты змеевидного типа, размер каждого:
 длина — 120 метров;
 диаметр — 3,5 метра;
 вес — 750 тонн;
 мощность конвертера — 750 КВт; удельные характеристики: мощность 1 кВт/тонна и 650 Вт на м³ конструкции.

Pelamis P-750 состоит из секций, между секциями закреплены гидравлические поршни. Внутри каждой секции также есть гидравлические двигатели и электрогенераторы. Под воздействием волн конвертеры качаются на поверхности воды, и это заставляет их изгибаться, за что конструкции стали называть «морскими змеями» («sea-snake»). Движение этих соединений приводит в работу гидравлические поршни, которые, в свою очередь, приводят в движение масло. Масло проходит через гидравлические двигатели. Эти гидравлические двигатели приводят в движение электрические генераторы, которые производят электроэнергию.

Прочие 
 В 2009 году на Оркнейских островах (архипелаг на северо-востоке от Шотландии) была введена в эксплуатацию волновая электростанция;
 ВЭС  в Басконии, Испания, на берегу Бискайского залива; введена в строй в июле 2011 г. (бетонный мол с преобразовтелями типа поршень в цилиндре — воздушный винт, );
 Волновой генератор Oyster, крупнейший в мире волновой электрогенератор, в Великобритании;
 В Великобритании, на южной оконечности острова, строится волновая электростанция  мощностью в 20 МВт; проект заморожен (отменён?) в 2018 г.

Российские разработки 
На территории Москвы может быть начато строительства производственного научно-исследовательского предприятия, которое будет разрабатывать модуль поплавковой волновой электростанции. Инвестор планирует строительство опытно-промышленного предприятия, включающего в себя производственную научно-исследовательскую лабораторию.

Учёные УрФУ разработали мобильную волновую электростанцию. В 2014 г. её испытания начались в бухте Витязь на Морской экспериментальной станции «Мыс Шульца» Тихоокеанского океанологического института им. В. И. Ильчева ДВО РАН, расположенной на полуострове Гамова (Приморье).

Еще одна российская разработка волновой электростанции презентована в апреле 2013 года. Это поплавок-капсула, находящаяся в открытом море, которая при качании на волне производит электрическую энергию. Компании «Ocean RusEnergy» из Екатеринбурга удалось достичь уникальных результатов в удельных характеристиках — свыше 4 кВт на одну тонну веса волнового генератора. 4 декабря 2014 г. компания получила ежегодную бизнес-премию «Стартап года» как лучший бизнес-проект Свердловской области.

Производители оборудования для волновых и приливных электростанций 
 Voith Siemens Hydro Power Generation;
 Marine Current Turbine;
 Ocean Power Delivery Ltd — производитель Pelamis;
 Ocean RusEnergy;
 Wavegen;
 Ocean Power Technologies;
 AquaEnergy Group, Ltd.

См. также 
 Энергия волн океана
 Приливная электростанция
 Альтернативная энергетика / Возобновляемая энергия

Литература

Примечания 

Гидроэлектростанции
Возобновляемые источники энергии
Виды электростанций
Альтернативная энергетика
Типы гидротехнических сооружений
Океаны
Море
Волны на воде
Приливные электростанции